Cameia kan syfta på följande platser:

Angola 

 Lumeje (ort i Angola), Moxico, Município Lumege, 
 Município Lumege, kommun, Moxico, 
 Parque Nacional da Cameia, park, Moxico, 

Robotskapade Angolaförgreningar